Sclerostyla bohemica är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Sclerostyla bohemica ingår i släktet Sclerostyla och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bohemica